Szabó Ildikó (1951) Zazie, magyar filmrendező
 Zazie (1964) francia énekesnő